Porsche Tennis Grand Prix ist der offizielle Name folgender Tennisturniere:

 WTA Filderstadt, von 1978 bis 2005
 WTA Stuttgart, ab 2006